Friedrich Karl Ludwig Rudolphi  ( 1801 – 1849 )  foi um botânico alemão.

Foi especialista em micologia, algas e espermatófitas. 

Rudolphi, Friedrich Karl Ludwig